Potapov kan som auktorsförkortning betyda:

 Mikhail Potapov
 G.M. Potapov

Robotskapade auktorsförkortningar